@Plus Radio — первая интернет-радиостанция Белоруссии. Впервые вышла в эфир 12 апреля 2004 года под названием «Айчына SHOUTcast». На данный момент у радиостанции 7 отдельных потоков: @plus первый, @plus хип-хоп, @plus рок, @plus релакс, @plus по-русски, @plus deep, @plus бит.

История радиостанции 
Весной 2006 года радиостанция сменила своё название с «Айчына шауткаст» на @plus в связи с более удобным названием.

Радиостанции возникла из локального любительского проекта; его основной движущей силой были и остаются не финансовые средства, а энтузиазм и увлечённость новыми технологиями как создателей станции, так и её слушателей. В год основания были установлены договорённости с провайдерами «Айчына», «Атлант Телеком» и «Соло», в тот момент аудитория составляла 1500 человек.

После трёх лет развития @plus Radio в Интернете слушало порядка 15 тысяч человек. В 2007 году на радиостанции работало 25 человек (19 человек из Белоруссии, 4 — из Америки, 2 — из Европы).

Для обратной связи используются SMS, ICQ, Skype и Skype-чат. В результате слушатели могут общаться с ведущими программ, что делает их полностью интерактивными.

Радиостанция входит в рейтинг сайтов Акавита среди СМИ Белоруссии.

Станция оказывает информационную поддержку музыкальным мероприятиям, а также является партнёром WCG Belarus. @plus Radio проводит прямые трансляции с концертов многих известных музыкантов и групп. С учётом различий «дневной» и «вечерней» аудитории в сетке вещания станции днём больше поп- и рок-классики, а вечером преобладает современная музыка, в частности, евродэнс.

На сегодняшний день доступ к сайту радиостанции ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

Формат 
@plus Radio не ограничивается каким-то определённым музыкальным стилем, тем самым давая своему слушателю разнообразие музыки. В то же время все другие потоки играют только определённое направление в соответствии с названием: @plus По-русски — русскоязычную музыку, @plus Hip-Hop — рэп-музыку, @plus Rock — рок.

 Распространение
Интернет-пространство. Территория, на которую осуществляется вещание и ретрансляция, практически полностью охватывает провайдеров Белоруссии, а также ряд российских и украинских интернет-провайдеров (в 2007 году ретранслировалась 18 российскими и тремя украинскими провайдерами). Прослушивание полностью бесплатно. Помимо этого, отдельные программы транслируются на радио других стран, что существенно увеличивает целевую аудиторию проекта.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Волков Интернет-радио в Беларуси: два интервью
 Сердцееды. Директор радио «Аплюс»: «Я смотрю порно!» 
 Радио «Аплюс» на выставке PTS’2010

Радиостанции Белоруссии
Радиостанции на русском языке
Интернет-радио